Buckwheat Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckwheat Hill (Connecticut)
 Buckwheat Hill (New York)